Santa Eulalia de Oscos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Santa Eulalia de Oscos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa Eulalia de Oscos är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Santa Eulalia de Oscos. Runt Santa Eulalia de Oscos är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fonsagrada,  km söder om Santa Eulalia de Oscos. I omgivningarna runt Santa Eulalia de Oscos växer i huvudsak blandskog.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Asturien